Le Clube Desportivo (ou de Futebol) Estrela dos Amadores est un club cap-verdien de football basé à Tarrafal au nord de l'île de Santiago. Le club est fondé en 1992.

Histoire

Palmarès 
 Championnat de L'île de Santiago (Nord) (3) :
 Vainqueur en 2003/04, 2008-09 et 2011/12

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale

Notes

Liens externes
  L'Estrela dos Amadores sur Facebook 
  L'Estrela dos Amadores sur Web Cup

Club de football au Cap-Vert
Santiago (Cap-Vert)
Club de football fondé en 1992